Rue Molière est un odonyme désignant :
 une rue au Mans ;
 une rue de Lyon ;
 une rue de Montreuil;
 une rue de Nantes ;
 une rue de Nice ;
 une rue de Paris ;
 une rue de Rouen
 une rue à Varsovie (Pologne), ancienne rue Nowosenatorska.

Odonyme se référant à une personnalité